Ингерсолл () — фамилия, которую носили:
 Джаред Ингерсолл (1749—1822) — американский политический деятель. Отец Чарльза Джареда Инджерсолла.
 Чарльз Джаред Ингерсолл (1782—1862) — американский политический деятель. Сын Джареда Инджерсолла.
 
 Роберт Грин Ингерсолл (1833—1899) — американский политический деятель.

Топонимы 
  — тауншип в штате Мичиган, США.